Манукян () — вірменське прізвище.

Відомі представники:
 Манукян Агасі Цолакович (* 1967) — вірменський борець греко-римського стилю, чемпіон світу
 Манукян Андранік Єнокович (* 1954) — вірменський політичний і державний діяч, дипломат, Надзвичайний і повноважний посол Вірменії в Києві
 Манукян Андранік Олександрович (* 1916 — † 1986) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу
 Манукян Атена (* 1994) — вірмено-грецька співачка та авторка пісень
 Манукян Вазген Мікаелович (* 1946) — вірменський політичний і державний діяч, Голова Ради Міністрів Вірменської РСР, міністр оборони Вірменії
 Манукян Геворг Мушегович — український дзюдоїст.
 Манукян Геворг Хачикович — український боксер.
 Манукян Мхітар Размікович (* 1973) — вірменський та казахський борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон світу
 Мандалян Елеонора Олександрівна (*1939), при народженні Манукян Елеонора Олександрівна — вірменська, російська та американська письменниця-фантастка, скульптор, журналіст, сценарист, педагог.

вірменські прізвища